Кочка:

 Кочка — бугорок, поросший травой или мхом, встречается на болотах и в низинах.
 Кочка — деревня, Спировский район, Тверская область, Россия
 Кочка, Войцех (1911—1965) — польский (серболужицкий) антрополог, археолог, общественный деятель.
  (род. 1947) — польский археолог, дочь Войцеха Кочки.

См. также